Gössmann bzw. Gößmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Gößmann (1827–1910), deutsch-amerikanischer Chemiker 
 Elisabeth Gössmann (1928–2019), deutsche katholische Theologin
 Felix Gössmann (1907–1968), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Ferdinand Gößmann (1840–1921), deutscher Richter und Politiker
 Heinrich Gößmann  (* 30. März 1799 in Fritzlar, † 22. Februar 1880 ebenda), deutscher Amtsarzt
 Hilaria Gössmann (* 1957), deutsche Japanologin
 Wilhelm Gössmann (1926–2019), deutscher Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Gossmann (Goßmann)